Gouania Jacq., 1763 - genere di piante della famiglia Rhamnaceae 
Gouania  - genere di pesci della famiglia Gobiesocidae.